Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Starfish, en référence à l'étoile de mer, une créature marine :
 Le  était un destroyer de classe A du sous-groupe Sturgeon. Il a été lancé en 1894 et vendu en 1911.
 Le  était un destroyer de classe R lancé en 1916 et vendu en 1928.
 Le  était un sous-marin de classe S lancé en 1933 et perdu en 1940.

Starfish